Schwere-Reiter-Kaserne nach dem 1. Schwere Reiter-Regiment „Prinz Karl von Bayern“ wurden in München zwei Kasernen genannt, in denen Kavallerieeinheiten der bayerischen Armee kaserniert waren. Es handelte sich dabei um
die ab 1811 gebaute Neue Isarkaserne an der Zweibrückenstraße.
die 1902 gebaute Prinz-Leopold-Kaserne an der heutigen Schwere-Reiter-Straße.